Lumière oxhydrique en anglais

Cinéma 
 Limelight est le titre original du film Les feux de la rampe, avec Charlie Chaplin ;
 , film britannique d'Herbert Wilcox sorti en 1936 ;
 Limelight, film américain de James Cullen Bressack sorti en 2017

Musique 

 Limelight un groupe de rock britannique et de heavy metal originaire de Mansfield, fondé en 1974 et dissout vers 1987.
 Limelight est un groupe de musique, notamment interprète des chansons du film White Fire (Vivre pour survivre) de Jean-Marie Pallardy avec Vicky Browne, titres produit par Jon Lord.
 Limelight Records est un label de musique américain

Télévision 
 Limelight, téléfilm américain de David Semel diffusé en 2009.